Shake Hands with the Devil steht für:

 Shake Hands with the Devil, Originaltitel von Ein Händedruck des Teufels, britisch-US-amerikanischer Film von Michael Anderson (1959)
 Shake Hands with the Devil (2007), kanadischer Film von Roger Spottiswoode 
 Shake Hands with the Devil – The Journey of Roméo Dallaire, kanadischer Dokumentarfilm von Peter Raymont (2004)